Chengzhong Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengzhong (sockenhuvudort), Hubei, 
 Chengzhong (socken), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar